Dinamică se poate referi la:
 Dinamică, ramură a fizicii
 Dinamica fluidelor, disciplina științifică care se ocupă de curgerile fluidelor.
 Dinamica scoarței terestre, formarea și deplasarea plăcilor tectonice
 Dinamică (muzică), intensitatea (tăria) sunetelor.